Le sigle MLL peut signifier :
 « Major League Lacrosse », une association sportive professionnelle nord-américaine regroupant huit équipes de crosse en plein air du Canada et des États-Unis
 en biologie, le « myeloid/lymphoid ou mixed-lineage leukemia », une protéine également appelée KMT2A
 initiales et surnom d'usage de Marc Ladreit de Lacharrière